Rejang (lud)
 język rejang
 pismo rejang